Мерзляки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мерзляки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Мерзляки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Мерзляки — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Мерзляки — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Мерзляки — деревня в Островском районе Псковской области.